Донже може да се односи на:

 Донже (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Донже (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел